В список включены официальные символы штата Нью-Гэмпшир, США.

Примечания 

 
Нью-Гэмпшир
Символы